

Informatica 
 On demand – accesso alle risorse informatiche solo quando necessario, eventualmente pagando le stesse in base all'utilizzo e non in base a un canone fisso, o acquistando una licenza una tantum
 On-Demand Mail Relay – estensione del protocollo e-mail SMTP

Editoria 
 Book on demand o Print on demand – pubblicazione su richiesta

Ingegneria 
 Torque on demand – dispositivo automatico per la trazione delle ruote di un veicolo

Televisione 
 Video on demand – servizio interattivo della televisione

Musica 
 On Demand – singolo di Benji & Fede del 2018